Титлата на NXT е кеч шампионска титла, притежавана и залагана в развиващата се марка на WWE, NXT.

Шампионската титла се залага в кеч мачове, в които участниците правят сценични финали и е разглеждана като най-главната титла на NXT.

Първото представяне на титлата беше на 1 август 2012 в епизод на NXT, когато Комисаря на NXT Дъсти Роудс обяви турнир, включващ четири NXT суперзвезди и четири WWE суперзвезди, биейки се за определяне на NXT шампион, заменяйки Флоридската титла в тежка категория на FCW, която се оттегли същия месец след затварянето на FCW. Първият шампион на NXT шампион беше коронован на 26 юли 2012, когато Сет Ролинс победи Джиндър Махал във финала на турнира.

Встъпителен турнир

Носители 
За    има 10 носители на титлата. Първият шампион е Сет Ролинс. Фин Бáлър е най-продължителния шампион с 292 дни, докато Сами Зейн е шампион за най-малко време с 62 дни. Бáлър е и най-лекият шампион, тежащ 86 кг, докато Големият И Ленгстън е най-тежкия, тежащ 129 кг. Бо Далас е най-младият шампион. Той печели титлата 2 дена преди своя 23-ти рожден ден, докато Самоа Джо, който е на 37 е най-стария шампион. Самоа Джо и Шинске Накамура са единствените двукратни шампиони.

Настоящият шампион е Боби Рууд, който побеждава Шинске Накамура на NXT Завземане: Сан Антонио.

Комбинирано носене 

На   .

Източници